Mont Tremblant, una muntanya de les Muntanyes Laurentianes
 Circuit de Mont-Tremblant, un circuit automobilístic
 Mont-Tremblant (Quebec), un poble del Quebec, Canadà
 Mont Tremblant Resort, una estació d'esquí a Quebec, Canadà
 Gray Rocks, l'original Mont-Tremblant ski resort
 Mont-Tremblant National Park, un parc provincial de Quebec, Canada
 Rivière Rouge/Mont-Tremblant, Aeroport Internacional
 Mont-Tremblant/Saint-Jovite Aeroport
 Mont-Tremblant/Lac Duhamel Aerodrom aquàtic
 Mont-Tremblant Champ Car Grand Prix, una carrera de cotxes al Quebec, Canadà